

FAS 
 Foetaal alcoholsyndroom - een blijvend syndroom dat kan ontstaan als een foetus aan alcohol wordt blootgesteld
 Federation of American Scientists - een organisatie die de wereldveiligheid wil bevorderen door wetenschap
 Free Alongside Ship - Vrij langszij schip, een term in leveringsvoorwaarden, zie Incoterms, kopje FAS
 CD FAS - een voetbalclub uit El Salvador
 Federal Authentication Service (België): via dit platform worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen.

Fas 
 Fas - een type goederenwagon
 Fas (Nieuw-Guinea) - een dorp op Nieuw-Guinea